

Personnalités 

 Barbara de Brandebourg, ou Barbara de Gonzague, (* 1422-1423, † 1481), noble allemande, épouse de Louis III marquis de Mantoue.
 Barbara de Brandebourg (* 1464, † 1515), première épouse de Vladislas IV roi de Bohême et de Hongrie.
 Barbara de Brandebourg (* 1527- † 1595) épouse du duc  Georges II de Brzeg, duchesse douairière de Brzeg de 1586 à 1595.

Homonymie dynastique